Lamey ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lamey (1726–1802), elsässischer Historiker
 August Lamey (Schriftsteller) (1772–1861), elsässischer Dichter
 August Lamey (1816–1896), badischer Politiker
 Bernhard Lamey (1894–1980), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ferdinand Lamey (1852–1925), deutscher Schriftsteller
 Hubert Lamey (1896–1981), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Michael Lamey (* 1979), niederländischer Fußballspieler
 Paul Lamey (1938–2020), US-amerikanischer Bobfahrer
 Wilhelm Lamey (1854–1910), badischer Jurist